La famille Finaly, d'origine juive hongroise, comprend :
 Zsigmond Finály (1808 - 1876), un médecin hongrois, auteur de nombreux travaux ; 
 Hugo Finaly, un banquier français, administrateur de la Banque de Paris, fils du précédent ;
 Horace Finaly, un banquier français, fils du précédent ;
 Rosita Finaly (1885, Paris - 1955, Paris), une femme de lettres française et première épouse de Charles Derennes, sœur du précédent ;
 Pierre Finaly, un comédien français, cousin issu de germain des deux précédents ;
 Marc-Hugo Finaly (né en 1935), un auteur compositeur français, connu notamment pour Salvador Dalí (1970) de Jean-Christophe Averty et Un siècle d'écrivains, fils du précédent ;
 Henrik Finaly, un philologue classique hongrois, de la même famille que les précédents.

Cette famille a donné son nom à : 
 l'affaire Finaly (1945 - 1953), impliquant la garde de deux enfants juifs en France dont les parents ont été déportés, issus de la même famille Finaly que les précédents ;
 la Villa Finaly, tirant son nom de son propriétaire Hugo Finaly, située Via Bolognese à  du centre historique de Florence (Italie).

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français